

Geografia 
 Argentina
 Serrezuela – città nella provincia di Córdoba
 Spagna
 Aldeanueva de la Serrezuela – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Montejo de la Vega de la Serrezuela – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 San Miguel de Serrezuela – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León